У списку Праведників народів світу в Сербії перераховані серби, яких Меморіал Яд Вашем удостоїв титулу Праведників народів світу. Станом на 2022 рік це звання отримали 139 сербів.

Список

Примітки

Посилання 
 Homepage von Yad Vashem – Internationale Holocaust Gedenkstätte
 Startseite von Yad Vashem – Die Gerechten unter den Völkern
 Übersicht Gerechte unter den Völkern aus Serbien
 Startseite der Righteous Among the Nations Database
 Englischsprachige Seite anläßlich der Veröffentlichung eines Buches "RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS – SERBIA"
 Blog mit Fotos und Berichten zu einzelnen serbischen Gerechten

Списки:Голокост
 Сербія
Списки:Сербія
Персоналії:Сербія